Zestawienie przedstawia podział administracyjny Francji na regiony i departamenty, dwa najwyższe szczeble administracji. Podział na regiony wszedł w życie 1 stycznia 2016 w ramach reformy administracyjnej Francji (nie zmieniono zasięgu terytorialnego departamentów).

Wskutek reformy na obszarze Francji metropolitalnej liczba regionów została zredukowana z 22 i od początku 2016 roku wynosi 13.

W ramach reformy sześć regionów nie zmieniło granic ani nazwy (Bretania, Île-de-France, Korsyka, Kraj Loary, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Region Centralny-Dolina Loary), pozostałe łączono.

Z początkiem 2016 nazwy nowych regionów odzwierciedlały nazwy jednostek łączonych (z wyjątkiem Normandii, powstałej z połączenia regionów Dolna Normandia i Górna Normandia). Ostatecznie (według stanu na październik 2016 roku): 
 region stworzony przez Burgundię i Franche-Comté pozostał przy nazwie Burgundia-Franche-Comté
 region stworzony przez Owernię i Rodan-Alpy pozostał przy nazwie Owernia-Rodan-Alpy
W ciągu 2016 roku w części nowych regionów doszło do zmiany nazwy: 
 region Alzacja – Szampania-Ardeny – Lotaryngia przyjął nazwę Grand Est 
 region Nord-Pas-de-Calais – Pikardia przyjął nazwę Hauts-de-France 
 region Akwitania – Limousin – Poitou-Charentes przyjął nazwę Nowa Akwitania 
 region Langwedocja-Roussillon – Midi-Pireneje przyjął nazwę Oksytania 

Utrzymano status pięciu departamentów zamorskich o statusie regionu.

Regiony Francji metropolitalnej

Departamenty (regiony) zamorskie 
Pięć departamentów zamorskich (départements d’outre mer, DOM) ma również status regionu:

Przypisy 

Podział administracyjny Francji